Frankenthal, une ville de Rhénanie Palatinat, Allemagne
 Frankenthal (Saxe), une commune d'Allemagne

 Frankenthal (cépage), un cépage